Uribe (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Meta
 Uribe (Spanje), een comarca in de Spaanse provincie Biskaje